Rauno Sappinen, né le  à Tallinn en Estonie, est un footballeur international estonien, qui évolue au poste de milieu offensif au Piast Gliwice.

Biographie

Carrière de joueur 

Rauno Sappinen dispute trois matchs en Ligue Europa.

Carrière internationale 

Rauno Sappinen compte trois sélections avec l'équipe d'Estonie depuis 2015. 

Il est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Magnus Pehrsson pour un match amical contre la Géorgie le  (victoire 3-0).

Statistiques

Palmarès

En club 
 Flora Tallinn
 Champion d'Estonie en 2015, 2017 et 2020
 Vainqueur de la Coupe d'Estonie en 2013, 2016 et 2020
 Finaliste de la Coupe d'Estonie en 2018 et 2021
 Vainqueur de la Supercoupe d'Estonie en 2014, 2016, 2020 et 2021
 Finaliste de la Supercoupe d'Estonie en 2017, 2018

Distinctions personnelles  
 Élu meilleur espoir estonien en 2015
 Meilleur buteur de Meistriliiga lors de la saison 2015 (16 buts), saison 2017 (27 buts) et saison 2020 (26 buts)

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international estonien
Joueur du FC Flora Tallinn
Joueur du K Beerschot VA
Joueur du FC Den Bosch
Joueur du NK Domžale
Naissance en janvier 1996
Naissance à Tallinn